Une jale  ou jalle (réfection récente) est le nom donné aux « cours d'eau » en Médoc. Cet hydronyme gascon est utilisé comme nom commun et intervient dans la dénomination de plusieurs rivières médoquines. Son diminutif est jalère.

En particulier, la Jalle appelée aussi Jalle noire, Jalle de Saint-Médard et Jalle de Blanquefort est une jalle du sud du Médoc. Elle prend sa source à Saint-Jean-d'Illac, draine Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard-en-Jalles pour alimenter les marais de Bruges avant de se jeter dans l'estuaire de la Gironde.

On peut aussi mentionner les jales de Tiquetorte (Castelnau-de-Médoc) ou de l'Orthe (Saint-Laurent-Médoc).

Notes et références 

Mot gascon